al-Fazari pode se referir à:

Ibrahim al-Fazari, astrônomo muçulmano do século VIII
Muhammad al-Fazari, astrônomo e tradutor muçulmano do século VIII

Século VIII
Astrónomos